Hanani é citado na Bíblia como irmão de Neemias, conforme os versículos 1:2 e 2:3 do livro de Neemias.
Hanani também é citado na Bíblia Sagrada no Livro de Esdras 10:20 no Velho Testamento.

Personagens do Antigo Testamento